El término expedición puede referirse, en esta enciclopedia a muchas cosas, como:

 A una expedición, un tipo de viaje, en grupo
 A  una expedición, una exploración geográfica, un método de investigación geográfica;
 A  una expedición, un despacho, una bula, un breve, una dispensa u otros documentos emitidos por la curia romana;

Viaje 

 Circunnavegación fenicia de África;
 Descubrimiento de la ruta marítima a la India (1497-1499);
 Expedición de García Jofre de Loaísa (1525-1526);
 Expedició Botánica al Virreinato del Perú (1777-1788);
 Expedición Malaspina (1789-1794);
 Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1814);
 Expedición de Lewis y Clark(1804-1806);
 Expedición de buques del Reino Unido a las costas australes de América del Sur bajo el mando del comandante Phillip Parker King (1826-1830);
 Expedición del HMS Beagle a las costas de América del Sur y circunnavegación del globo bajo el mando del comandante Robert Fitz Roy (1831-1836);
 Expedición de Fitz Roy en el Beagle (1831-1836);
 Expedición Erebus y Terror (1839-1843);
 Expedición perdida de Franklin (1845);
 Expedición de Burke y Wills (1860-1861);
 Expedición austro-húngara al Polo Norte (1872-1874);
 Olaf J. Storm# Expedición al Pilcomayo (1884);
 Expedición Fram (1893-1897);
 Expedición Antártica Belga (1897–1899);
 Expedición Antártica Belga (1897-1899);
 Expedición ártica de Andrée (1897);
 Paso del Noroeste;
 Expedición Discovery (1901-1904);
 Expedición Terra Nova (1910-1913);
 Expedición Antártica Australiana (1911-1914);
 Expedición Imperial Trans-Antártica (1914-1917);
 Kon-tiki (expedición) (1947);
 Expedición de búsqueda de Mallory e Irvine (1999);

Militar 

En el ámbito militar, los enfrentamientos, operaciones, campañas e invasiones (por motivos de espacio, omitiremos éstas al ser de mayor duración y magnitud, que las expediciones propiamente dichas):
 Expedición militar;
 Expedición punitiva;
 Expedición a Sicilia;, que partió de Atenas en el 415 a. C. para su conquista;
 Expedición de los Diez Mil (400 a. C.), formada por mercenarios griegos y relatada por el historiador Jenofonte;
 Expedición de Magallanes-Elcano;
 Conquista de México#Expedición a Cristóbal de Olid a Hibueras;
 Francisco Vázquez de Coronado#La gran expedición;
 Expedición de Drake de 1587;
 Expedición Braddock;
 Expedición a San Juan;
 Expedición Libertadora del Perú;
 Expedición de Belgrano al Paraguay;
 Expedición a las Salinas;
 Expedición Real;
 Expedición de los Cayos;
 José de San Martín#Expedición libertadora a Chile;
 Expedición Kittanning;
 Expedición franco-española a Cochinchina;
 Expedición de Irlanda de 1798;
 Expediciones Libertadoras a la Banda Oriental;
 Primera expedición auxiliadora al Alto Perú;
 Segunda expedición auxiliadora al Alto Perú;
 Tercera expedición auxiliadora al Alto Perú;
 Expedición de los Cayos;
 Expedición Lynch;
 Expedición Gugunian;
 la denominada Expedición punitiva o Tercera Intervención Estadounidense;
 Expedición Oso Polar;
 Expedición del Norte;
 Expedición de la escuadra chilena al Callao;

Música 

 Expedición, álbum musical de Silvio Rodríguez;

Aeronáutica 

Conjunto de misiones espaciales llevadas a cabo por la Estación Espacial Internacional:
 Expedición 1 (ISS);
 Expedición 2 (ISS);
 Expedición 3 (ISS);
 Expedición 4 (ISS);
 Expedición 5 (ISS);
 Expedición 6 (ISS);
 Expedición 7 (ISS);
 Expedición 8 (ISS);
 Expedición 9 (ISS);
 Expedición 10 (ISS);
 Expedición 11 (ISS);
 Expedición 12 (ISS);
 Expedición 13 (ISS);
 Expedición 14 (ISS);
 Expedición 15 (ISS);
 Expedición 16 (ISS);
 Expedición 17 (ISS);
 Expedición 18 (ISS);
 Expedición 19 (ISS);
 Proyecto Espacial Darwin de exploración, para descubrir planetas extrasolares;

Televisión 

 Expedición Robinson, la isla VIP;
 Walkabout (Lost), capítulo de la serie Lost, titulado Expedición, en España;

Anexos 

 Anexo:Expediciones antárticas;
 Anexo:Cronología de las exploraciones.